Südeichsfeld bezeichnet:

 die Landgemeinde Südeichsfeld im Unstrut-Hainich-Kreis im südlichsten Eichsfeld
 die ehemalige Verwaltungsgemeinschaft Südeichsfeld im Landkreis Eichsfeld
 die Landschaft des Südeichsfeldes etwa südlich von Dingelstädt im Obereichsfeld